In 1994 werd de 38ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 13 augustus tot 18 december. Palmeiras werd landskampioen.

Format
Er namen 24 teams deel aan het kampioenschap, die verdeeld werden over vier groepen van zes clubs. De top vier van elke groep kwalificeerde zich voor de tweede fase en de groepswinnaar krijgt daar telkens één bonuspunt. De laatste twee van de groep werden in één kwalificatiegroep geplaatst in de tweede fase, waarvan de top twee zich nog plaatste voor de knock-outfase en waarvan de laatste twee degradeerden. In de tweede fase werden de clubs over twee groepen verdeeld (E & F). In de eerste ronde speelden de clubs uit dezelfde groep tegen elkaar, de winnaar plaatste zich voor de knock-outfase. In de tweede ronde speelden de clubs van groep E tegen die van groep F en opnieuw gingen de winnaars naar de knock-outfase. De twee beste niet-winnaars van deze groepen plaatsten zich ook voor de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Eerste ronde

Groep E

Groep F

Tweede ronde

Groep E

Groep F

Totaalstand tweede fase

Kwalificatiegroep

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A